Volvo er et varemærke og navn på flere virksomheder med forskellige ejerforhold:

Industrivirksomheder 
 Volvo-koncernen, svensk industrikonglomerat
 Volvo Trucks, svensk lastbilfabrikant og datterselskab i Volvo-koncernen
 Volvo Construction Equipment, svensk fabrikant af entreprenørmaskiner og datterselskab i Volvo-koncernen
 Volvo Busser, svensk fabrikant af busser og datterselskab i Volvo-koncernen
 Volvo Penta, svensk fabrikant af marinemotorer og datterselskab i Volvo-koncernen
 Volvo Aero, svensk tidligere fabrikant af flymotorer og datterselskab i Volvo-koncernen
 Volvo Cars, svensk personbilsfabrikant ejet af Zhejiang Geely Holding Group

Varemærker 
 Volvo Trademark Holding, virksomhed som ejer varemærkerettighederne til Volvo, selskabet er ligeligt ejet mellem AB Volvo og Volvo Cars
 Volvo Ocean Race, kapsejlads jorden rundt sponsoret af varemærket Volvo
 Volvo Baltic Race, kapsejlads på Østersøen sponsoreret af varemærket Volvo
 Renault Trucks, fransk lastbilfabrikant og varemærke i Volvo-koncernen
 Mack Trucks, amerikansk lastbilfabrikant og varemærke i Volvo-koncernen
 Nissan Diesel, japansk lastbilfabrikant og varemærke i Volvo-koncernen

Servicevirksomheder 
 Volvofinans Bank, svensk bank- og finansvirksomhed ejet af svenske volvoforhandlere, Sjätte AP-fonden og Ford
 Volvia, svensk forsikringsselskab ejet af If Skadeförsäkring

Uddannelsesinstitutioner 
 Volvogymnasiet, gymnasie i Skövde som drives af Volvo Cars
 Göteborgsregionens tekniska gymnasium, gymnasie i Göteborg, samarbejde mellem Volvo, Volvo Cars og Göteborg by

Fabrikker 
 Torslandaverken, Volvo Cars fabriksanlæg på Hisingen i Göteborg
 Volvo Uddevallaverken, Volvo Cars tidligere fabriksanlæg i Uddevalla
 Volvoverken i Kalmar, Volvo Cars tidligere fabriksanlæg i Kalmar
 Volvoverken i Halifax, Volvo Cars tidligere fabriksanlæg i Halifax

I øvrigt 
 Volvo Lastvagnar (bog), roman fra 2005 af den norske forfatter Erlend Loe
 Volvo Museum, virksomhedsmuseum i Göteborg
 Volvohandlarföreningen, svensk interesseorganisation for Volvoforhandlere
 Volvo (sang), sang af den svenske musiker Eddie Medusa